Osoby:
 Andrea Kurth – niemiecka wioślarka
 Burkhard Kurth – niemiecki aktor
 Ernst Kurth – szwajcarski muzykolog
 Fritz Kurth – niemiecki malarz
 Godefroid Kurth – belgijski historyk
 Heiko Kurth – niemiecki piłkarz
 Marco Kurth – niemiecki piłkarz
 Peter Kurth – niemiecki aktor

Zobacz też:
 Curth
 Kuhrt